Stay (reste en anglais) peut désigner :

Cinéma 

 Stay, film américain réalisé par Marc Forster, sorti en 2005.
 Stay, film canadien réalisé par Wiebke von Carolsfeld, sorti en 2013.

Musique

Albums 

 Stay, album de The Controllers sorti en 1986 ;
 Stay, album de Jeremy Camp sorti en 2002 ;
 Stay, album de Oingo Boingo sorti en 1990 ;
 Stay, album de Lory Bianco sorti en 1987 ;
 Stay, album de Simply Red ;
 Stay: Yoake no Soul, album de Garnet Crow.

Chansons 

 Stay

 Stay, single de 2-4 Family sorti le , puis ressorti le  pour Noël ;
 Stay, chanson d'Agnetha Fältskog sur l'album Wrap Your Arms Around Me sorti le  ;
 Stay, chanson d'Alison Krauss sur de l'album Forget About It sorti le  ;
 Stay, chanson d'Anna Odobescu représentant la Moldavie au Concours Eurovision de la chanson 2019 ;
 Stay, chanson de Belly sur de l'album Star sorti le  ;
 Stay, single de The Blue Nile sur de l'album A Walk Across the Rooftops sorti de 1984 ;
 Stay, chanson de Bernard Butler sortie le  ;
 Stay, chanson de Beulah sortie en 2005 ;
 Stay, chanson de Cueshé sur l'album Half Empty Half Full sorti en 2005 ;
 Stay, chanson de Dave Gahan sur l'album Paper Monsters sorti le  ;
 Stay, chanson de David Bowie sortie en juillet 1976 ;
 Stay, chanson de David Guetta sortie le  ;
 Stay, chanson de Destine sortie en  ;
 Stay, chanson de Destiny's Child sur l'album The Writing's on the Wall sorti le  ;
 Stay, chanson de Down to Earth Approach sur l'album the compilation A Santa Cause: It's a Punk Rock Christmas sorti en  ;
 Stay, chanson d'Elisa sortie en  ;
 Stay, chanson composée par Ernest Gold et Norman Gimbel pour le film Le Secret de Santa Vittoria sortie en 1969 ;
 Stay, chanson d'Eternal sortie le  ;
 Stay, chanson de Fayray sorti le  ;
 Stay, chanson de Giant sur l'album Time to Burn sortie le  ;
 Stay, chanson d'Hillsong Church sur l'album By Your Side sorti le  ;
 Stay, chanson d'Hurts sortie le  ;
 Stay, chanson de Jackson Browne issue de l'album Running on Empty sorti le 1978 ;
 Stay, chanson de Jay Sean sortie le  sur internet et le  dans les bacs ;
 Stay, chanson de Jeremy Camp sortie le  ;
 Stay, chanson de Jodeci sortie le  ;
 Stay, chanson de Kygo sur l'album Cloud Nine sorti en 2016 ;
 Stay, chanson de Little Big Town sur l'album Little Big Town sorti le  ;
 Stay, chanson de Madonna sur l'album Like a Virgin sorti le  ;
 Stay, chanson de Maurice Williams and the Zodiacs sortie en 1960 ;
 Stay, chanson de Mayday Parade sur l'album Mayday Parade sorti le  ;
 Stay, chanson de Miley Cyrus sur l'album Can't Be Tamed sorti en  ;
 Stay, chanson de Ne-Yo sortie le  ;
 Stay, chanson de Nick Jonas and the Administration sortie le  ;
 Stay, chanson d'Oingo Boingo sur l'album Dead Man's Party sorti en  ;
 Stay, chanson de Poets of the Fall sur l'album Signs of Life sorti en  ;
 Stay, chanson de Pink Floyd sortie le  ;
 Stay, chanson de Rihanna sur l'album Unapologetic sorti le  ;
 Stay, chanson de Robbie Seay Band sur l'album Give Yourself Away sorti le  ;
 Stay, chanson de Rufus featuring Chaka Khan sur l'album Street Player sorti en 1978 ;
 Stay, chanson de SafetySuit sortie le  ;
 Stay, chanson de Sash! sortie le  ;
 Stay, chanson de Saves the Day sur l'album Under the Boards sorti le  ;
 Stay, chanson de Shakespears Sister sortie en 1992 ;
 Stay, chanson de Stephen Gately sortie le  ;
 Stay, chanson de Sugarland sortie le  ;
 Stay, chanson de The Tragically Hip sur l'album Music @ Work sorti le  ;
 Stay, chanson de The Waifs sur l'album Sun Dirt Water sorti le  ;
 Stay, chanson de l'artiste norvégien Tooji sortie en 2012, représentant la Norvège à l'Eurovision 2012 ;
 Stay, chanson de Tyrese Gibson sortie en 2011 ;
 Stay, chanson de Wendy and Lisa sur l'album Wendy and Lisa sorti en 1987 ;
 Stay, chanson de Will Oldham (recording as Bonnie 'Prince' Billy) sorti en 2009.
 Stay, chanson de Zedd et Alessia Cara sortie en 2017.
 Stay,  chanson de The Kid Laroi et Justin Bieber, 2021

 Autres orthographes

 Stay?, chanson de Rogue Traders sorti le  ;
 Stay (Faraway, So Close!), chanson d'U2 sorti le  ;
 Stay (I Missed You), chanson de Lisa Loeb and Nine Stories sorti le  ;
 Stay (Wasting Time), chanson de Dave Matthews Band sorti en 1998 ;
 Stay: Now I'm Here, chanson de Dream sorti le  ;

Homonymie de titre